SNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sabana de La Mar (Repubblica Dominicana)